Еровите гласни или еровете са група гласни в старобългарския език. Те включват големия ер Ъ и малкия ер Ь.

Старобългарски език
Кирилица